Меткув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 3857 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Божигнев
 Хвалув
 Доманице
 Дзикова
 Манюв
 Манюв-Малы
 Манюв-Вельки
 Меткув
 Милин
 Пилава
 Прошковице
 Стружа
 Уюв
 Вавженьчице

Соседние гмины 
 Гмина Конты-Вроцлавске
 Гмина Костомлоты
 Гмина Марциновице
 Гмина Собутка
 Гмина Жарув

Ссылки 

Гмины Нижнесилезского воеводства